Il gruppo della mooreite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della mooreite 
 Lawsonbauerite
 Mooreite
 Torreyite

Note 

Mooreite